Content Management Framework – platforma programistyczna, która pozwala tworzyć dowolnego rodzaju dedykowane rozwiązania internetowe
 Critical Modulation Frequency – pojęcie z zakresu akustyki
 Cordis Mariae Filius – skrót Zakonu Klaretynów
 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej – jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej